Sé Catedral pode referir-se à:
 Sé Catedral de Angra do Heroísmo, Açores.
 Sé Catedral de Braga
 Sé Catedral de Portalegre
 Sé Catedral do Porto
 Sé Catedral (Macau) - Igreja Catedral da Diocese de Macau

Ver desambiguação para Catedral de São Pedro

Desambiguação
Catedrais